El término regleta se puede referir a:

Regletas de Cuisenaire
Regleta multicontactos